

Geografia

Francia 
 Hofen – antico nome tedesco di Hoffen, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Hofen – ex comune ora quartiere di Aalen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hofen – frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Hofen – ex comune ora quartiere di Bönnigheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hofen – quartiere di Friedrichshafen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hofen – quartiere di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hofen – frazione di Mühlhausen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Hofen – ex comune ora quartiere di Runkel, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Hofen – ex comune ora quartiere di Stoccarda, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Hofen – ex comune ora frazione di Sirnach, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Hofen – ex comune ora frazione del comune di Thayngen (Canton Sciaffusa)
 Hofen-Holzmannshaus – ex comune ora ripartito tra Münchwilen e Sirnach, comuni nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
Höfen (disambigua) – pagina di disambiguazione